Echinovadoma är ett släkte av mossdjur. Echinovadoma ingår i familjen Echinovadomidae. 

Echinovadoma är enda släktet i familjen Echinovadomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Echinovadoma